

Astronomia 
 Chandra X-ray Observatory – telescopio orbitale della NASA
 Subrahmanyan Chandrasekhar, soprannominato Chandra – astrofisico indiano
 1958 Chandra – asteroide della fascia principale

Onomastica 
 Chandra – nome proprio di persona indiano maschile e femminile

Persone 
 Ashok K. Chandra – programmatore statunitense
 Bipan Chandra – storico indiano
 Jagadish Chandra Bose – fisico e botanico indiano
 Lokesh Chandra – accademico indiano
 Sheila Chandra – cantante inglese di origini indiane
 Vikram Chandra – romanziere indiano

Religione 
 Chandra – divinità induista

Toponomastica 
 Chandra – fiume indiano che confluisce nel Chandrabhaga
 Chandra Taal – lago indiano sull'Himalaya